Tăriceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tăriceni (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Tăriceni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova